legenda – gatunek literacki; opowieść lub cykl opowieści o postaci czy postaciach historycznych (albo uważanych za historyczne)
 legenda – napis umieszczony na monecie lub medalu
 legenda herbowa – oparte na tradycji wytłumaczenie historii powstania herbu
 legenda mapy – krótki tekst umieszczony na marginesie mapy lub planu geodezyjnego, objaśniający występujące na nich symbole
 legenda miejska – pozornie prawdopodobna informacja rozpowszechniana w mediach, internecie lub w kręgach towarzyskich

Muzyka 
 Legenda – termin używany w muzyce
 Legenda – album muzyczny zespołu Armia
 Legenda – singel Marcina Mrozińskiego
 Legenda – album zespołu Drake

Filmy 
 Legenda (1970) – film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego
 Legenda (1985) – film w reżyserii Ridleya Scotta
 Legenda (2005) – film w reżyserii Mariusza Pujszo